Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn 1982 – dziesiąte mistrzostwa świata w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej organizowany przez IHF służący jednocześnie jako kwalifikacja do IO 1984. Odbył się w dniach 23 lutego – 7 marca 1982 roku w RFN. Tytułu zdobytego w 1978 roku bronili gospodarze, triumfowała zaś reprezentacja ZSRR.

System rozgrywek 
W rozgrywkach uczestniczyło szesnaście drużyn, które zostały podzielone na cztery grupy po cztery drużyny. Trzy najlepsze drużyny przechodziły do dalszej części rozgrywek – fazy zasadniczej z zaliczeniem wyników meczów między tymi drużynami. Zespoły z grup A i C  utworzyły grupę I, zaś zespoły z grup B i D utworzyły grupę II. Zespoły, które zajęły w grupach 4. miejsca zagrały o miejsca 13-16.
Zwycięzcy grup I i II zagrali o 1. miejsce; drużyny, które zajęły drugie miejsca zagrały o 3. miejsce. Drużyny z następnych miejsc – zagrały kolejno o 5., 7., 9. i 11. miejsce.

Faza wstępna

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza zasadnicza

Grupa I

Grupa II

Mecze o miejsca 13–16

Faza pucharowa

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Finał

Zwycięzca 
ZSRR
Skład: Aleksandr Szipienko, Michaił Iszczenko, Oleg Gagin, Aleksandr Rymanow, Siergej Kusznirjuk, Aleksandr Karszakiewicz, Władimir Krawcow, Władimir Bielow, Anatolij Fiediukin, Aleksandr Anpiłogow, Michaił Wasiljew, Jurij Szewcow, Jurij Kidjajew, Waldemar Nowitckis, Raimondas WaluckasTrener: Anatolij Jewtuszenko

Klasyfikacja końcowa

Najlepsi strzelcy

Bibliografia 
 
 

1982
1982 w piłce ręcznej
Piłka ręczna w Niemczech
1982 w Niemczech